Der Dänische Fußballpokal 2022/23 (unter Sponsorenschaft auch Sydbank Pokalen) ist die 69. Austragung des dänischen Pokalwettbewerbs der Männer. Er wird vom dänischen Fußballverband ausgetragen. Das Finale soll traditionell am Himmelfahrtstag (18. Mai 2023) im Brøndby Stadion stattfinden. Der Sieger qualifiziert sich für die 3. Qualifikationsrunde der Europa League.

Bis zur vierten Runden wurden die Begegnungen in einem Spiel ausgetragen. Bei unentschiedenem Ausgang wurde zur Ermittlung des Siegers eine Verlängerung gespielt. Stand danach kein Sieger fest, folgte ein Elfmeterschießen. Das Viertel- und Halbfinale wird in Hin- und Rückspiel ausgetragen.

1. Runde 
Teilnehmer: 58 Qualifikanten der Dänemarkserie oder tiefer, zehn Vereine der 3. Division 2021/22, alle zwölf Vereine der 2. Division 2021/22, zehn Teams der 1. Division 2021/22, sowie die zwei Absteiger der Superliga 2021/22. Die insgesamt 92 Teams wurden in drei Regionen eingeteilt.

Seeland, Bornholm, Falster, Lolland 

|}

Fünen, Südjütland 

|}

Mittel- und Nordjütland 

|}

2. Runde 
Teilnehmer: Die 46 Sieger der ersten Runde, der Erste und Zweite der 1. Division 2021/22, sowie die 4 Teams auf den Plätzen Sieben bis Zehn der Superliga 2021/22.

West 

|}

Ost 

|}

3. Runde 
Teilnehmer: Die 26 Sieger der zweiten Runde und die besten sechs Vereine der Superliga 2021/22.

|}

4. Runde 
Teilnehmer: Die 16 Sieger der dritten Runde.

|}

Viertelfinale 

|}

Halbfinale 

|}

Finale

Weblinks 
 Alle Spielzeiten auf haslund.info

Einzelnachweise 

2023
Fußballsaison 2022/23